Dampvalley ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Dampvalley-lès-Colombe
Dampvalley-Saint-Pancras